Marlina Hirasaka & Nakamura,1947 – synonim rodzaju ryb Makaira
 Marlina Grey,1928 – synonim rodzaju ryb Tetrapturus
 Marlina – wieś na Łotwie, w gminie Lucyn